Inglewood (Califòrnia), ciutat dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Inglewood (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska 
 Inglewood-Finn Hill, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington